Repräsentant steht für:

 Abgeordneter, Volksvertreter, Parlamentarier
 Repräsentant (Bergbau), gesetzlicher Vertreter einer bergrechtlichen Gewerkschaft
 Repräsentant, in der Mathematik ein Mengenelement, siehe Äquivalenzrelation #Repräsentantensysteme
 Sachsenring Repräsentant, Automodell 1969, siehe Sachsenring P 240 #Sachsenring Repräsentant
 Stoewer Repräsentant, Automodell 1930, siehe Stoewer 8

Siehe auch:
 Repräsentantenhaus (Liste)
 Repräsentation (Begriffsklärung)